Chotcza est le nom :

 de la gmina de Chotcza, dans le powiat de Lipsko, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Chotcza, chef-lieu de cette gmina